Jaime Francisco Leonor Goyon, Conde de Matignon (Torigni-sur-Vire,  - París, ), conde de Torigni, era hijo de Jacques (III) Goyon, Conde de Matignon y de su esposa, Charlotte Goyon. Fue Duque de Valentinois y Príncipe consorte de Mónaco (1715 -1731), por su matrimonio con la princesa Luisa Hipólita de Monaco. Fue el fundador de la rama Grimaldi.

Tras la muerte de su esposa, se convirtió en Príncipe Soberano de Mónaco como Jaime I, el 29 de diciembre de 1731. Reinó el Principado de Mónaco durante casi dos años, hasta su abdicación el 7 de noviembre de 1733, en favor de su tercer hijo, el Príncipe Honorato Camilo Leonor.

Matrimonio e hijos

Se casó el 20 de octubre de 1715 con la princesa Luisa Hipólita de Mónaco (1697-1731), de esta unión nacieron nueve hijos:

Antonio Carlos (1717 – 1718), Marqués de Baux y Conde de Matignon. 
Carlota Teresa (1719 – 1790), monja en un convento de París. 
Honorato III (1720 – 1795). 
Carlos Augusto (1722 – 1749), Conde de Carladès y Matignon. 
Jaime (1723). 
Luisa Francisa (1724 – 1729), Mademoiselle des Baux. 
Francisco Carlos (1726 – 1743), Conde de Torigni. 
Carlos Mauricio (1727 – 1798), Conde de Valentinois, nupcias con Marie Christine de Rouvroy. 
María Francisca Teresa (1728 – 1743), Mademoiselle d'Estouteville.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Françoise de Bernardy, Princes of Monaco: the remarkable history of the Grimaldi family, ed. Barker, 1961.

Véase también 
 Hotel Matignon
 Jaime de Mónaco

Príncipes de Mónaco
Regentes de Mónaco
Monegascos del siglo XVIII
Jaime 01